Шлейфер — фамилия.

Известные носители:
 
 Шлейфер, Абдалла (Марк; род. 1935) — журналист, профессор, эксперт по Ближнему Востоку.
 Шлейфер, Андрей Маркович (род. 1961) — американский экономист советского происхождения.
 
 Шлейфер, Николай Георгиевич (1864—после 1928) — российский скульптор, Камергер Высочайшего Двора, статский советник.
 Шлейфер, Павел Иванович (1814—1879) — архитектор Киевского учебного округа, художник.
 Шлейфер, Савелий (Цалия) Яковлевич (1881—1942) — российский, советский, французский художник.